Le gare di judo della categoria fino a 48 kg femminile ai XVI Giochi paralimpici estivi si sono svolte il 27 agosto 2021 presso il Nippon Budokan.

La vincitrice è stata Şəhanə Hacıyeva.

Risultati

Ripescaggi per medaglie di bronzo

Note

Collegamenti esterni 
 

F 1